Hard Times, filme de 1975 com Charles Bronson e James Coburn, distribuído no Brasil como Lutador de Rua
Blood and Bone, filme de 2009 com Michael Jai White e Julian Sands, traduzido no Brasil como Lutador de Rua
 The Big Brawl, filme com Jackie Chan exibido no Brasil como O Lutador de Rua

 O praticante da Luta de rua

Desambiguações de cinema